Гленн Кокерилл (; 25 августа 1959, Гримсби, Англия) — английский футболист, тренер.

Карьера 
Кокерилл начал свою карьеру в «Лут Юнайтед», выступающем вне-лиги, и сделал свое имя в профессиональной игре, выступая за клуб «Линкольн Сити». Также играл за «Суиндон Таун» и «Шеффилд Юнайтед», прежде чем присоединиться к «Саутгемптону» в октябре 1985 года. Он покинул «Святых» в декабре 1993 года, сыграв 358 матчей за клуб во всех соревнованиях. Позже провел три сезона в «Лейтон Ориент», прежде чем закончить карьеру игрока после игры в «Фулхэме» и «Брентфорде».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Английской Премьер-лиги
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Лейтон Ориент»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Уокинг»
Футбольные тренеры Англии